Xenoplaca är ett släkte av svampar. Xenoplaca ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenoplaca